Desa Kebak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kebak (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 110,99), Jawa Tengah, 
 Desa Kebak (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 110,90), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar